Дрисвяты — озеро в Литве и Белоруссии
 Дрисвяты — деревня в Белоруссии

См. также 
 Дрисвята — река в Белоруссии
 Дрисвятка — река в Белоруссии